Jméno a příjmení Radek Havel se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Radek Havel (* 1961) – český plavec, účastník olympijských her 1980
 Radek Havel (* 1994) – český hokejový obránce